Indonesië
 Kintamani (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Bangli in de provincie Bali
 Kintamani (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Bangli in de provincie Bali